New Washington (Aklan), een gemeente in de Filipijnse provincie Aklan;
New Washington (Indiana)
New Washington (Ohio)
New Washington (Pennsylvania)